Си́лард () — венгерское имя или фамилия. В старых источниках часто использовалось ошибочное написание: Сцилард.

В качестве фамилии:
 Силард, Лена (род. 1933) — венгерский филолог-славист.
 Силард, Лео (1898—1964) — американский физик.

См. также 
 Премия Лео Силарда — научная премия Американского физического общества.